Osoby o tym nazwisku:
 Edward Żuławnik – polski zapaśnik i trener, olimpijczyk
 Jacek Żuławnik – polski tłumacz literacki